Trappist kan avse:

 En medlem i Trappistorden, en munk- och nunneorden
 Trappistöl, en ölsort
 Ett teleskop, Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope (TRAPPIST) på La Silla-observatoriet i Chile
 Stjärnan TRAPPIST-1, en röd dvärgstjärna, känd för sitt planetsystem med flera planeter i den beboeliga zonen